Фраксионамијенто ел Кармен има више значења:

 Фраксионамијенто ел Кармен, Лас Гранхас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто ел Кармен (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику